«Акт агрессии» () — кинофильм. Экранизация романа писателя Джона Бюэлля «The Shrewsdale Exit». Премьера во Франции состоялась 16 апреля 1975 года.

Сюжет 
Поль Варлин, обычный средний француз, ехал со своей женой и дочкой на машине. На них напала банда злодеев-мотоциклистов. Их избивали, его жену и дочь изнасиловали, а затем и убили. И теперь он остался один и должен отомстить за смерть своих близких.

В ролях 
 Жан-Луи Трентиньян — Поль Варлен
 Катрин Денёв — Сара
 Клод Брассер — Андре Дюкатель
 Филипп Бриго — Эскудеро
 Милена Вукотич — судья
 Франко Фабрици — Соге
 Дельфина Боффи — Пэтти
 Леонора Фани — Джози
 Мишель Грелье — Элен
 Жак Риспаль — Рауль Дюмурье
 Робер Шарльбуа — Джастин

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Экранизации романов
Детективные фильмы Германии
Фильмы Жерара Пиреса
Детективные фильмы Франции
Фильмы Франции 1975 года
Фильмы Италии 1975 года